Název Magny má více obcí ve Francii:

 Magny (Eure-et-Loir) – obec v departementu Eure-et-Loir
 Magny (Haut-Rhin) – obec v departementu Haut-Rhin
 Magny (Yonne) – obec v departementu Yonne

Magny je též součást názvu francouzských obcí:

 Magny-Châtelard – obec v departementu Doubs
 Magny-Cours – obec v departementu Nièvre
 Magny-Danigon – obec v departementu Haute-Saône
 Magny-en-Bessin – obec v departementu Calvados
 Magny-en-Vexin – obec v departementu Val-d'Oise
 Magny-Fouchard – obec v departementu Aube
 Magny-Jobert – obec v departementu Haute-Saône
 Magny-la-Campagne – obec v departementu Calvados
 Magny-la-Fosse – obec v departementu Aisne
 Magny-Lambert – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-la-Ville – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-le-Désert – obec v departementu Orne
 Magny-le-Freule – obec v departementu Calvados
 Magny-le-Hongre – obec v departementu Seine-et-Marne
 Magny-lès-Aubigny – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-les-Hameaux – obec v departementu Yvelines
 Magny-lès-Jussey – obec v departementu Haute-Saône
 Magny-lès-Villers – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-Lormes – obec v departementu Nièvre
 Magny-Montarlot – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-Saint-Médard – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-sur-Tille – obec v departementu Côte-d'Or
 Magny-Vernois – obec v departementu Haute-Saône